Stabenow est un patronyme porté notamment par :
 Dana Stabenow (1952), romancière américaine ;
 Debbie Stabenow  (1952-), femme politique américaine.